Michalovice est un toponyme qui peut désigner :

Michalovice, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Michalovice, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Voir aussi 
 Michalovce, ville du district du même nom, dans la région de Košice, en Slovaquie.

Homonymie de localités en  Tchéquie